Le terme Route 144 peut désigner plusieurs routes :

 Route 144 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 144 en Ontario, Canada
 Route nationale 144 en France